Bogdanowski/Bogdanowskaja (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Fjodorowitsch Bogdanowski (1930–2014), sowjetischer Gewichtheber
 Konstantin Wiktorowitsch Bogdanowski (* 1983), russischer Eishockeyspieler
 Nikolai Wassiljewitsch Bogdanowski (* 1957), russischer General
 Wera Jewstafjewna Bogdanowskaja (1867–1896), russische Chemikerin und Hochschullehrerin